Це́свайне (, ранее  Зесвеген, ) — город в составе Мадонского края Латвии. Расположен на реке Сула.

История 

В 1209 году Цесвайне вместе с другими землями центральной Латвии вошёл в Ливонское епископство. В 1211 году последнее было разделено, и Цесвайне отошёл к ордену меченосцев, но уже в 1213 году был возвращён епископу. В 1420 году стоявшая в Цесвайне деревянная крепость была заменена на каменную. К концу XVI века в городе насчитывалось 18 домов.

Во время Ливонской войны русские войска взяли город и разорили его. После войны, в 1582 году, Цесвайне отошёл к Польше. В 1656 году русские войска снова полностью разрушили город. Новое городское поселение стало формироваться здесь лишь в начале XIX века, после покупки земель вокруг Цесвайне бароном Вульфом.

С 1949 по 1956 годы Цесвайне являлся административным центром Цесвайнского района.

В 2021 году в результате новой административно-территориальной реформы Цесвайне вошёл в состав Мадонского края.

Транспорт

Автодороги 
Через город проходит региональная автодорога  Плявиняс (Гостини) — Мадона — Гулбене. К Цесвайне подходит региональная автодорога  Цесвайне — Велена.

Междугородное автобусное сообщение 
Основные маршруты: Цесвайне — Мадона — Рига; Цесвайне — Мадона — Екабпилс; Цесвайне — Алуксне; Цесвайне — Гулбене; Цесвайне — Смилтене — Валмиера; Цесвайне — Цесис — Саулкрасты; Цесвайне — Лубана.

Железнодорожное сообщение 
Станция Цесвайне на линии Плявиняс — Гулбене. Дизель-поезда на линии курсируют раз в день в течение недели до станции Мадона. Поезд Рига — Гулбене курсирует раз в день по пятницам, субботам и воскресеньям.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Цесвайнского края
 Информация о Цесвайне на туристическом портале mesta.lv
 Информация о Цесвайне в топонимической базе данных

 
Бывшие краевые центры Латвии